Ян Немец
 Немец, Ян (, 1958—2020) — польский римско-католический вспомогательный епископ (ауксилиарий) диоцеза (епархии) Каменца-Подольского на Украине.
 Немец, Ян (, 1936—2016) — чешский режиссёр, педагог и актёр.
 Немец, Ян — философ из Жатеца, разработал пикартистскую теорию бюргерского Табора.